Лас Анимас има више значења:
 Округ Лас Анимас (Колорадо)
 Лас Анимас (Колорадо)